Feigenbutz ist der Familienname folgender Personen:

 Leopold Feigenbutz (1827–1904), Heimatforscher im Kraichgau
 Vincent Feigenbutz (* 1995), deutscher Boxer